Лас Иглесијас има више значења:

 Лас Иглесијас, Иглесијас де Флорес (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Иглесијас (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Иглесијас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Иглесијас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Иглесијас (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Иглесијас (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Иглесијас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Иглесијас, Ел Салто (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Иглесијас (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Иглесијас (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику